Die Abkürzung CIPE bezeichnet:

Center for International Private Enterprise
Crypto IP Encapsulation

Çipe ist der Familienname von:
 İsmail Çipe (* 1995), türkischer Fußballtorhüter

Abkürzung